COM je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Komore.
 tričrkovna kratica za poveljstvo (angeško Command)
 COM, računalniški vmesnik za serijska vrata

Glej tudi 

Kratice